Choquet ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Choquet (* 1962), französischer Neurobiologe
 Georges-Eugène-Emile Choquet (1878–1946), französischer römisch-katholischer Bischof
 Gustave Choquet (1915–2006), französischer Mathematiker
 Paul-Maurice Choquet CSC (1920–1996), Weihbischof in Cap-Haïtien
 Yvonne Choquet-Bruhat (* 1923), französische Mathematikerin und theoretische Physikerin

Siehe auch:
 Choquet-Rand
 Choquet-Theorie (nach Gustave Choquet), mathematische Theorie aus dem Teilgebiet der Funktionalanalysis